En Pologne, Annówka peut faire référence à :

 Annówka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Annówka, un village dans la voïvodie de Lublin.